Arthur Gore (zm. 1693) – brytyjski arystokrata, 1. baronet Newtown
 Arthur Gore (1685–1741) – brytyjski arystokrata, 2. baronet Newtown
 Arthur Gore (1703–1773) – brytyjski arystokrata, 1. hrabia Arran
 Arthur Gore (1734–1809) – brytyjski arystokrata, 2. hrabia Arran
 Arthur Gore (1761–1837) – brytyjski arystokrata, 3. hrabia Arran
 Arthur Gore (1839–1901) – brytyjski arystokrata i dyplomata, 5. hrabia Arran
 Arthur Gore (1868–1928) – brytyjski tenisista, podwójny mistrz olimpijski, zwycięzca Wimbledonu
 Arthur Gore (1868–1958) – brytyjski arystokrata, polityk i wojskowy, 6. hrabia Arran
 Arthur Gore (1903–1958) – brytyjski arystokrata, 7. hrabia Arran
 Arthur Gore (1910–1983) – brytyjski arystokrata i dyplomata, 8. hrabia Arran
 Arthur Gore (ur. 1938) – brytyjski arystokrata i polityk, 9. hrabia Arran

Zobacz też